Ballantine (Montana), plaats in de Verenigde Staten
 Ballantine Books, Amerikaanse uitgeverij
 Carl Ballantine (1922-2009), Amerikaans acteur en goochelaar